U sezoni 1975./76. jugoslavenski rukometni prvak je peti put zaredom postala momčad Borca iz Banje Luke.

1. savezna liga 

 Izvori: 
 Omladinski rukometni klub "Partizan" 
 Razvoj rukometa u Hrvatskoj 1930. – 1985.

2. savezna liga

Sjever 

 Izvori: 
 Razvoj rukometa u Hrvatskoj 1930. – 1985.

Zapad 

 Izvori: 
 Splitske ruke pune baluna : 60 godina Rukometnog kluba Split 
 Razvoj rukometa u Hrvatskoj 1930. – 1985. 
 derventskim-korzom.blogspot.com

III. rang prvenstva

Hrvatska 
Završnica republičkog prvenstva igrana dvostrukim kup-sustavom uz sudjelovanje četiri momčadi.

 Izvori: 
 Razvoj rukometa u Hrvatskoj 1930. – 1985.

Hrvatska regionalna liga Istok 
Konačni poredak: 
1. Slatina (Podravska Slatina) 
2. Borovo (Borovo - Vukovar) 
3. Slavonija DI Slavonski Brod 
4. Partizan Našice 
5. Elektra Osijek 
6. Slavija Stari Perkovi 
7. Mladost Donji Miholjac 
8. Đakovo 
9. Požega 
10. Lokomotiva Vinkovci 
11. Valpovka (Valpovo) 
12. Metalac Osijek 
 Izvori: 
 Razvoj rukometa u Hrvatskoj 1930. – 1985.

Hrvatska regionalna liga Zapad 
Konačni poredak: 
1. Selce 
2. Triko Novigrad 
3. Partizan-Zamet Rijeka 
4. Arena Pula 
5. Umag 
6. INA Rijeka 
7. Kozala Rijeka 
8. Goranin Delnice 
9. Partizan Matulji 
10. Poreč 
11. Crikvenica 
12. Digitron Buje 
 Izvori: 
 Razvoj rukometa u Hrvatskoj 1930. – 1985.

Hrvatska regionalna liga Sjever 
Konačni poredak: 
1. Tekstil Karlovac 
2. Čakovec 
3. Rudar Rude 
4. Slavija Petrinja 
5. INA Sisak 
6. Dubovac Karlovac 
7. Borac Zagreb 
8. Jedinstvo Zagreb 
9. Metalac Zagreb 
10. VA-MA Varaždin 
11. Mladost Zagreb 
12. Virovitica 
 Izvori: 
 Razvoj rukometa u Hrvatskoj 1930. – 1985.

Hrvatska regionalna liga Jug 

 Izvori: 
 Razvoj rukometa u Hrvatskoj 1930. – 1985. 
 RK Kaštela Adriachem - 50 godina rukometa u Kaštel Gomilici 
 RK Hrvatski Dragovoljac Dugi Rat

IV. i niži rangovi prvenstva

Hrvatska

Srednjodalmatinska liga 
Četvrti rang natjecanja

 Izvori: 
 RK Kaštela Adriachem - 50 godina rukometa u Kaštel Gomilici

Izvori 
 Jovan Paripović: Omladinski rukometni klub "Partizan", Bjelovar, 1982.; str. 114-116
 Gordan Stojanac: Splitske ruke pune baluna : 60 godina Rukometnog kluba Split, Split, 2008.
 Razvoj rukometa u Hrvatskoj 1930. – 1985., Rukometni savez Hrvatske, Zagreb, 1986.
 Jurica Gizdić: RK Kaštela Adriachem - 50 godina rukometa u Kaštel Gomilici, Kaštel Gomilica, 2008.
 derventskim-korzom.blogspot.com, Derventski rukomet sedamdesetih godina (sa tablicama i novinskim isječcima, pristupljeno 10. veljače 2014.
  

1975-76